Biografies:
 Ives I de Belleme (mort entre 1005 i 1012) fou el primer senyor conegut de Bellême, possible fill de Fulc de Carbonnais. Segons
 Ives II de Bellême, bisbe de Sées (abans de 1035 - mort vers 1071) i senyor de Bellême i possible d'Alençon, sota Guillem el Conqueridor,
 Burl Ives (1909, Hunt, Illinois – 1995, Anacortes, Estat de Washington), actor i cantant de cançons tradicionals estatunidenc
 Charles Ives (Danbury, Connecticut, 1874 - Nova York, 1954), compositor nord-americà 
 Simon Ives (1600 – Londres, 1662), compositor anglès del Barroc 
 Toponímia:
 Ives Estates, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida 
 Saint Ives o St Ives, ciutat costanera del districte de Penwith